Lilla Granskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Granskär, Vörå, Österbotten, 
 Lilla Granskär (Hammarland, Åland), 
 Lilla Granskär, Korpo, Åboland, 
 Lilla Granskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Granskär
Stora Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar